Трудово́е пра́во — самостоятельная отрасль законодательства, регулирующая отношения в сфере труда. Является относительно молодой отраслью права (момент возникновения относится к рубежу 19-20 веков), а одним из основателей самостоятельной отрасли трудового права стал учёный Лев Семёнович Таль.

В России основным источником трудового права в настоящее время является Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), пришедший на смену Кодексу законов о труде РСФСР.

Из трудового права в последнее время выделяются публично-правовые блоки, такие, как право социального обеспечения (применительно к публичным внебюджетным «социальным фондам») или особенности найма труда для исполнения исключительно-публичных (государственных и муниципальных) служебных функций.

Предмет, цели, признаки и функции трудового права

Предмет 
Предметом трудового права являются трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения. Данное положение закрепляет ст. 1 ТК РФ. Таким образом можно выделить:
 индивидуально-трудовые отношения (ИТО)
 общественные отношения, тесно связанные с трудовыми (ООТТ) по:
 организации труда и управление трудом;
 трудоустройству у данного работодателя;
 подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно у данного работодателя;
 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;
 участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
 материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
 государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 разрешению трудовых споров;
 обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Цели и задачи 
ТК РФ в части 1 статьи 1 устанавливает цели трудового законодательства, выраженные в следующем:
 установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан;
 создание благоприятных условий труда;
 защита прав и интересов работников и работодателей.

Задачи
В соответствии с частью 2 статьи 1 ТК РФ — основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:
 организации труда и управлению трудом;
 подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно у данного работодателя;
 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;
 участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
устройству у данного работодателя;
 материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
 государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 разрешению трудовых споров;
 обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Признаки 
 Отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора.
 Это отношения наёмного труда.
 В трудовом праве присутствуют отношения субординации с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка.
 Работник выполняет работу по определённой должности, специальности, квалификации.
 Работник включается в штат организации.
 В трудовом праве оплачивается процесс труда, а не его результат.
 Работнику предоставляются социальные гарантии (нормирование труда, установление продолжительности рабочего дня и рабочей недели, предоставление дней отдыха, установление выходных и праздничных дней, оплачиваемого и неоплачиваемого отпуска, оплата больничного листа и нетрудоспособности, социальное страхование).

Функции 
Функции — основные направления правового регулирования общественных отношений по поводу применения наемного труда.
Общепринятой в теории права считается классификация функций на
 специальные юридические (регулятивные и охранительные);
 общесоциальные (воспитательные, информационно-ориентировочные, социального контроля и др.)

Однако в теории трудового права выделяют две концепции функций права. Во-первых, это функции правового воздействия и, во-вторых, функции правового регулирования.

Специфичными для трудового права являются производственная и защитная функции, выделение которых основано на социальном назначении этой отрасли. Производственная функция реализуется через воздействие на общественные отношения, связанные с производительностью труда, эффективностью производства, качеством работы. Защитная (социальная) функция — через воздействие на общественные отношения, связанные с защитой здоровья работников, закреплением и защитой его трудовых прав и интересов, улучшением условий труда. Существование и целесообразность выделения данных функций в науке обосновал С. А. Иванов.

Система трудового права РФ 
Система трудового права выражена в совокупности правовых норм. Система отрасли трудового права включает в себя 3 части:
 общая;
 особенная;
 специальная;

Общая часть включает в себя основные понятия, принципы, правовое положение субъектов и т. д. Особенная часть посвящена правовому регулированию отдельных институтов трудового права. Например, институт трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, охраны труда. Специальная часть посвящена правовому регулированию особенностей труда отдельных категорий работников (руководители организаций, несовершеннолетние, педагогические и другие). В свою очередь, каждая из трёх частей разделяется на институты, субинституты, подинституты и т. д.

Принципы трудового права, с одной стороны, как нормативно закрепленные фундаментальные идеи обеспечивают единство нормативного содержания отрасли, её социальную ценность, определяют направление развития отрасли, с другой стороны, принципы выступают конкретными инструментами преодоления противоречий, коллизий, пробелов в правовом регулировании.

Принципы регулирования трудовых отношений закреплены в ст. 2 ТК РФ. Перечень их выглядит следующим образом:
 свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;
 запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
 обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
 равенство прав и возможностей работников;
 обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
 обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по работе с учётом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование;
 обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них, право работодателей создавать объединения работодателей и вступать в них;
 обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах;
 сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
 социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
 установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением;
 обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту;
 обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
 обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
 обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
 обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности;
 обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.

Анализируя принципы, закрепленные в ТК РФ, В. Н. Скобелкин предлагал свести их к 10 основным принципам:
 законность
 справедливость правового регулирования трудовых и смежных с ними отношений
 многоуровневость правового регулирования
 недопустимость дискриминации
 партнерство и сотрудничество в сфере труда
 участие работников и профессиональных союзов в управлении предприятием
 осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о труде
 поддержание высокого уровня юридического обеспечения реализации трудовых прав и законных интересов
 самозащита и самореализация трудовых прав наемных работников
 признание незаконности нормативных и правоприменительных актов, противоречащих актам более высокой силы
 доступность и бесплатность обжалования работниками в процедурном или процессуальном порядке незаконных действий работодателя.

В современной системе принципов трудового права специальное место отводится международно-правовым принципам. Одна из основных тенденций трудового права связана с возрастанием роли общепризнанных принципов и норм международного трудового права. Принципы международного трудового права можно разделить на три категории:
 общепризнанные международные принципы (легально закреплены в законе, признаны международным сообществом в целом, обеспеченны международно-правовыми гарантиями)
 равенство
 сотрудничество
 добросовестное исполнение обязательств
 равенство трудовых прав
 мирное урегулирование споров
 невмешательство и неприменение силы
 уважение фундаментальных прав человека
 справедливости условий труда
 социального партнерства
 запрет принудительного труда
 запрет дискриминации
 обеспечение трудовых прав социально незащищенных категорий население
 всемерная защита трудовых прав
 право нации на самоопределение
 международные принципы трудового права

Источники трудового права 
В ТК РФ законодатель разграничил нормативный и договорный уровни регулирования трудовых и иных непосредственно с ними связанными отношений. К договорному уровню относятся коллективные договоры и соглашения, трудовые договоры. Нормативный уровень включает в себя трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права.
Согласно ТК РФ (ст. 5) к нормативным источникам трудового права относятся следующие:
 Конституция РФ, федеральные конституционные законы;
 трудовое законодательство (ТК РФ, иные федеральные законы и законы субъектов РФ, содержащие нормы трудового права);
 иные права международных региональных сообществ-государств
 свобода труда
 свобода ассоциаций
 принципы, содержащиеся в межгосударственных, межправительственных и межведомственных международных договорах.
Нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативные правовые акты органов местного самоуправления);
 коллективные договоры, соглашения;
локальные нормативные акты.

Трудовой договор как источник права 
Ряду ученых представляется крайне спорным выделение трудового договора в качестве источника права, который по своей природе является актом реализации права. Легализация трудовых договоров в качестве источника права чревато дисперсией либо смешением ключевых правовых категорий. Признание индивидуального договора правовым означало бы автоматически признание за его участниками статуса законотворца.

Квазинормативные источники 
В ТК РФ так же получили признание так называемые «квазинормативные» источники (внутренние установления религиозных организаций; положения(регламенты) о спортивных соревнованиях, нормы (уставы) общероссийских спортивных федераций).

Технические (технологические) источники трудового права 
В современной науке российского трудового права советская теория технических инструкций как источников трудового права (Ф. М. Левиант и др.) имеет своих приверженцев. В рамках этой концепции разграничиваются технические нормы, которые не являются правовыми и технологическими. Технологические нормы определяются как разновидность локальных, регулирующих технологические отношения, возникающие в процессе труда.

Мораль в системе источников трудового права 
Моральные нормы оказывают особое влияние на правовое регулирование трудовых отношений. Сами по себе они не являются источниками права, однако имеют две формы закрепления: как юридические нормы в нормативно-правовых актах и как обычаи, традиции.

Обычай 
В настоящее время ряд российских ученых-трудовиков ратует за признание правового обычая (обыкновений правоприменительной
практики) в трудовых отношениях в качестве источника права. Примерами таких своеобразных реальных регуляторов трудовых отношений называют получившие на практике повсеместное распространение письменные заявления о приеме на работу, оформление обходных листков при увольнении, примеры толкования судебной практикой «свободного волеизъявления работника» при увольнении по собственному желанию и др. Приводимые сторонниками трудоправового обычая примеры свидетельствуют либо о случаях по сути снижения уровня трудовых прав, установленных законодательством, либо о толковании судами норм трудового права.

Международные источники трудового права 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью правовой системы РФ (ст. 10 ТК РФ). Особое место в системе источников трудового права этих актов связано с тем, что они обеспечивают гарантии реализации международно-правовых стандартов трудовых прав работника.
 Акты Организации Объединённых наций. Главным вкладом ООН в международно-правовое регулирование социальной защиты является определение каталога основных прав человека, которые должны обеспечиваться в законодательстве любой страны, претендующей считаться цивилизованной. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) в первую очередь программный политический документ, в котором сформулирован пакет основных неотъемлемых и неотчуждаемых социально-трудовых прав человека: право на труд, право на свободный выбор работы, право на защиту от безработицы, право на справедливые и благоприятные условия труда и др;
 Пакты и конвенции ООН, ратифицированные государством, носят юридически обязательный характер. Согласно Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (1966 г., ратифицирован СССР в 1973 г.2) участвующие в Пакте государства признают право каждого человека на труд, безопасные и здоровые условия труда, право на отдых, на объединение в профсоюзы и т.д;
 Акты Международной организации труда. Ведущим источником международно-правового регулирования социально-трудовых прав являются акты МОТ. Одним из основных направлений деятельности МОТ является нормотворчество — разработка и принятие международно-правовых актов (деклараций, конвенций, рекомендаций), содержащих международные социально-трудовые нормы. На 1 июля 2006 г. МОТ объединяет 178 государств, в которых проживает более 98 % населения мира. Конвенции и рекомендации МОТ как результат её нормотворческой деятельности остаются главным средством осуществления политики данной организации, её целей и задач. К началу 2008 г. было принято 188 конвенций и 199 рекомендаций МОТ. В настоящее время МОТ концентрирует свои усилия и усилия её участников на активную ратификацию и применение основополагающих конвенций. К таковым относятся восемь конвенций: «О свободе ассоциации и защите права на организацию» 1948 г. (№ 87), «О применении принципов права на организацию и ведение коллективных переговоров» 1949 г. (№ 98), «О принудительном или обязательном труде» 1930 г. (№ 29), «Об упразднении принудительного труда» 1957 г. (№ 105), «О дискриминации в области труда и занятости» 1958 г. (№ 111), «О равном вознаграждении» 1951 г. (№ 100), «О минимальном возрасте для приема на работу» 1973 г. (№ 138), «О запрещении и мерах по искоренению наихудших форм детского труда» 1999 г. (№ 182);
 Международные региональные акты в сфере труда — акты, принятые региональными организациями государств, например Советом Европы, Европейским Союзом, СНГ и др. Конвенции региональных международных организаций государств — это разновидность многосторонних международных договоров регионального характера с ограниченным числом участников. Совет Европы принял более 150 конвенций по правам человека, в том числе содержащих социально-трудовые стандарты. Среди них лидирующее место занимают Конвенция Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод» (ратифицирована РФ в 1998 г.)2, Европейская социальная хартия 1961 г.(в ред. 1996 г.) (подписана, но не ратифицирована Россией в 2000 г.3). Основные региональные европейские стандарты труда закреплены главным образом в этих двух актах;
 Международно-правовые обычаи представляет собой именно международную норму, которая призвана регулировать взаимоотношения субъектов международного права.

История возникновения и развития трудового права 

Трудовое законодательство в советское время уверенно выделилось из гражданского, поскольку труд не рассматривался как товар (услуга) и главным работодателем стало государство, в связи с чем возросло влияние административно-правовых приказно-надзорных, мобилизационных, централизованно-нормативных методов на наём труда (особенно явно последнее проявилось в посленэповском законодательстве).

Поскольку главным работодателем было само государство, которое и составляло законы, для работника советское трудовое право предоставляло ряд возможностей (в отношении, например, длительных оплачиваемых отпусков, гарантий трудоустройства молодёжи, женщин детородного возраста, крайне ограниченных оснований увольнения и т. п.), которые трудноосуществимы в рыночной экономике.

Вместе с тем, и в правовых системах государств с рыночной экономикой признаётся необходимость повышенной нормативно-правовой защиты наёмного работника как экономически более слабой стороны отношений.

Все системы трудового права прошли путь от исключительно индивидуально-договорного регулирования труда (до 19 в.) к законодательному вмешательству в свободные договорные отношения, а затем к реализации коллективно-договорных отношений в результате забастовочного движения. В настоящее время любая национальная система трудового права состоит из того или иного сочетания трёх основных элементов: индивидуальных трудовых договоров, коллективных договоров и законодательного регулирования. Существенную роль также играют международные договоры государств, прежде всего, конвенции Международной организации труда (МОТ). Поэтому, когда речь идёт о методе трудового права, в качестве его черт принято называть сочетание договорного и законодательного регулирования, а также равенство сторон при заключении договора с дальнейшим подчинением работника правилам внутреннего трудового распорядка.

Для России исторически характерно преобладание законодательного регулирования.

Трудовое право как отрасль сочетает в себе черты публичного и частного права.

Коллективно-договорное регулирование осуществляется на разных уровнях — от уровня одной организации, до всей страны или транснациональной корпорации на территории разных государств. В российской терминологии коллективным договором называется договор между работниками и работодателем на уровне организации, а на более высоких уровнях соответствующий акт называется соглашением.

Со стороны некоторых специалистов по гражданскому праву в течение долгого времени делаются предложения о включении трудового права в предмет гражданского. Эти предложения отвергаются учёными-«трудовиками» в связи с тем, что в отличие от гражданского права, в трудовом сильны публичные начала. Это связано с необходимостью государственного вмешательства в трудовые отношения для защиты работника.

Трудовые отношения 

Существует несколько теорий.
Первая концепция «несамостоятельного» или «зависимого» труда разработана ещё Л. С. Талем до революции. Формально свободный и равноправный работник включается в хозяйственную деятельность чуждого ему предприятия и становится в положение несамостоятельного работника.

Трудовое право.
Трудовое право представляет собой совокупность правовых норм, административных решений и прецедентов, устанавливающих права и обязанности для работников и работодателей (индивидуальных предпринимателей и организаций). По существу, оно регулирует трудовые отношения между профсоюзами, работодателями и работниками. В Канаде трудовое законодательство, регулирующее права и обязанности работников и работодателей, являющихся членами профсоюза отличается от законодательства, которое регулирует права и обязанности работодателей и работников, не являющихся членами профсоюза. В большинстве стран, однако, такого различия не проводится. Тем не менее, в трудовом праве выделяют две основные категории. Первая — коллективное трудовое право, регулирующее отношения между работником, работодателем и профсоюзом (коллективный трудовой договор). Вторая — индивидуальное трудовое право, устанавливающее права работников на труд при заключении трудового договора (индивидуальный трудовой договор). Рабочее движение сыграло ключевую роль в процессе принятия законов, касающихся защиты трудовых прав в 19 и 20 веках. С начала промышленной революции трудовые права являлись неотъемлемой частью социально-экономического развития. Возникновение трудового права представляет собой результат как борьбы рабочего класса за улучшение условий труда, получение права на объединение, так и требований работодателей ограничить полномочия объединений работников, не допустить повышения расходов на оплату труда. Расходы работодателей могут быть увеличены в связи с удовлетворением требований объединений об увеличении заработной платы, а также с принятием законов, устанавливающих высокие требования к здравоохранению, безопасности и равные условия труда. Объединения работников, такие как профсоюзы, могут также участвовать в разрешении трудовых споров и получить политическую власть, которой вправе противостоять работодатели. Вследствие этого, состояние трудового законодательства в любой период времени отражает результат борьбы различных слоёв общества.

Рабочее время.
С развитием индустриализации и внедрением техники, количество рабочих часов значительно уменьшилось. 14-15 часовой рабочий день был нормой, не считался исключением и 16 часовой рабочий день. Использование детского труда, как правило, на заводах было обычным явлением. В 1788 году в Англии и Шотландии примерно 2/3 работников новых водяных текстильных фабрик составляли дети. Борьба движения за восьмичасовой рабочий день в конечном итоге привела к тому, что в 1833 году в Англии был принят закон, ограничивающий продолжительность рабочего дня шахтёров 12 часами, для детей 8 часами.
В 1848 году был установлен 10-часовой рабочий день, в дальнейшем продолжительность рабочего времени с сохранением заработной платы сократилась ещё более. Первый Закон о труде был принят в Великобритании в 1802 году. После Англии, Германия стала первой европейской страной изменившей своё трудовое законодательство; основная цель канцлера Бисмарка состояла в том, чтобы подорвать основы Социал-Демократической партии Германии (СДПГ). В 1878 году Бисмарком были приняты различные анти-социалистические меры, но, несмотря на это, социалисты продолжали получать большинство мест в рейхстаге. Тогда Канцлер изменил свой подход к решению проблемы социализма. Для того, чтобы успокоить недовольство рабочего класса, он провёл ряд патерналистических социальных реформ, в которых впервые гарантировалось социальное обеспечение. В 1883 году был издан Закон об обязательном больничном страховании, предусматривающий право работников на страхование здоровья; при этом работник платил 2/3, а работодатель 1/3 денежной суммы. В 1884 году был принят Закон о страховании от несчастных случаев, в то время как в 1889 году были установлены пенсии по старости и инвалидности. Другие законы ограничили использование труда женщин и детей. Эти усилия не принесли успехов в полной мере; рабочий класс так и не стал опорой консервативного правительства Бисмарка.
В 1841 году во Франции был проведён первый Закон о труде. Однако он только ограничил продолжительность рабочего дня несовершеннолетних шахтёров, и практически не применялся до периода Третьей Республики.

Охрана здоровья и безопасность труда.
Законодательство о труде также предусматривает положения, касающиеся права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности. В 1802 году был разработан первый фабричный закон, касающийся охраны безопасности и здоровья детей, работающих на ткацких фабриках.

Борьба с дискриминацией.
Указанное положение означает, что дискриминация по признаку расовой или половой принадлежности является недопустимой. Несправедливое увольнение Конвенция Международной Организации Труда № 158 предусматривает что «трудовые отношения с трудящимися не прекращаются без законных к тому оснований и до тех пор, пока ему не предоставят возможность защищаться в связи с предъявленными ему обвинениями». Так, 28 апреля 2006 года после неофициальной отмены Первого французского трудового договора, суд по трудовым спорам признал Новый трудовой договор, противоречащий нормам международного права и следовательно незаконным и не имеющим юридической силы.

Детский труд.
Детский труд — это привлечение детей к работе до достижения ими возраста, установленного законом или обычаем. Большинство стран и международных организаций рассматривают детский труд как форму эксплуатации. В прошлом детский труд был широко распространён, но после появления всеобщего школьного образования, признания концепций безопасности труда и прав детей, области применения детского труда постепенно стали сокращаться. Формами детского труда являются труд на фабриках, шахтах, добыча или разработка полезных ископаемых, работа в сельском хозяйстве, помощь родителям в развитии малого бизнеса (например, продажа продуктов питания) или случайные заработки. Некоторые дети работают в качестве экскурсоводов, иногда совмещая это с работой в магазинах и ресторанах (где они также могут работать официантами). Другие дети вынуждены выполнять утомительные и монотонные работы, такие как сборка коробок или полировка обуви. Однако количество детей работающих на заводах в тяжёлых условиях, не настолько велико, по сравнению с аналогичным показателем занятости в так называемом неофициальном секторе — «продажи на улице, работа в сельском хозяйстве или на дому» — то есть всё то, что находится за пределами досягаемости официальных инспекторов и контроля средств массовой информации.

Коллективное трудовое право.
Коллективное трудовое право регулирует трёхсторонние отношения, возникающие между работодателем, работником и профсоюзными организациями. Профессиональные союзы являются формой объединения работников, деятельность которых регламентирована нормами трудового законодательства. Однако, это не единственная существующая форма общественного объединения граждан. В США, например, центры объединения работников представляют собой ассоциации, на которые не распространяется действие всех норм законодательства о профсоюзах.

Профсоюзы.
В законодательстве некоторых стран предусмотрены положения, касающиеся соблюдения профсоюзами ряда требований при осуществлении их деятельности. Например, проведение голосования обязательно в случаях организации забастовки и сбора членских взносов на реализацию политических проектов. Не всегда право на вступление в профсоюз (запрет стороны работодателя) законодательно закреплено. В соответствии с положениями некоторых кодексов, на членов профсоюза могут возлагаться определённые обязательства, например, поддерживать мнение большинства при проведении забастовки.

Забастовки.
Забастовки являются одним из самых эффективных средств разрешения трудовых споров. В большинстве стран забастовки признаются законными при соблюдении ряда условий, к которым относятся следующие:
 проведение забастовки должно соответствовать демократическим процессам («дикая забастовка» признаётся незаконной);
 «Забастовка солидарности», то есть не трудоустроенным официально работникам запрещается принимать участие в забастовках;
 всеобщая забастовка может быть запрещена в целях соблюдения общественного порядка;
 работникам ряда профессий может быть запрещено участвовать в забастовках (работники аэропорта, медицинские работники, учителя, полицейские, пожарные и т. д.);
 забастовки могут проводиться без прекращения работниками выполнения своих обязанностей. Подобные забастовки имеют место в больницах, или, например, Японии, когда работники увеличивая производительность труда, нарушают установленный план производства.

Бойкот представляет собой отказ от осуществления покупок, продаж, иных торговых операций с торгового оборота в знак протеста против их безнравственного поведения. На протяжении всей истории работники прибегали к таким формам как снижение темпов работы, саботаж в целях получения большей свободы в урегулировании вопросов труда или снижения рабочего времени.

Пикеты.

Пикетирование является формой действия работников, часто осуществляемой во время забастовок. Лица наёмного труда собираются вне производственного здания, где имеет место забастовка, чтобы заставить присоединиться к ней как можно большее число работников, затруднить проход к рабочему месту лиц, не желающий вступать в профсоюз. Во многих странах подобные действия ограничиваются нормами трудового права, законами, запрещающими проведение демонстраций, либо наложением запрета на проведение конкретного пикета. Например, в трудовом законодательстве может быть предусмотрен запрет на проведение вторичного пикетирования (пикетирование, устроенное наёмными работниками одного работодателя на предприятии другого, напрямую не вовлечённого в спорную ситуацию работодателя, напр., проводимое с целью срыва поставки сырья на предприятие, на котором конфликтуют работники и работодатель) или летучих пикетов. В законодательстве могут быть предусмотрены нормы, запрещающие препятствовать реализации законных интересов других лиц (отказ от вступления в профсоюз, например, является законным).

Участие работников в управлении организацией.
Право на участие в управлении организацией, впервые закреплённое в законодательстве Германии, в той или иной форме предусмотрено во всех странах континентальной Европе, таких как Голландия и Чехия. Оно включает право быть избранными для представительства работников в совете директоров. В Германии на законодательном уровне закреплено положение, согласно которому половина совета директоров должна быть назначена профсоюзным органом. Однако немецкая модель предусматривает двухпалатный Совет, в котором наблюдательный совет назначает членов исполнительного совета. Члены наблюдательного совета избираются акционерами и профсоюзами в равном количестве, за исключением того, что главой наблюдательного совета в соответствии с законом является представитель акционеров. В случае недостижения полного согласия, между ними устанавливается двухпартийный консенсус, учреждённый социально-демократическим правительством Гельмута Шмидта в 1976 году. В Соединённом Королевстве, были подготовлены рекомендации, закреплённые в Отчёте Баллока (Промышленная демократия). Опубликованные в 1977 году лейбористским правительством Джеймса Каллагана, они предусматривали двухпалатный совет. Однако результаты такого предложения должны были стать более радикальными. В связи с отсутствием в британском законодательстве требования о двухпалатном совете, члены руководства компании должны были избираться профсоюзами. Тем не менее никаких действий предпринято не было и Великобритания «погрузилась в зиму недовольства». Это было связано с предложением Европейской комиссии проекта «Пятой директивы законодательства о компаниях», который так и не был реализован.

Международная организация труда.
Международная организация труда (МОТ), штаб-квартира которой находится в Женеве, является одной из старейших международных организаций и единственным сохранившимся органом, созданным в рамках Лиги Наций после Первой мировой войны. Её руководящим принципом является то, что «труд не является товаром», которым можно распоряжаться так же, как товарами, услугами или капиталом, а также то, что уважение человеческого достоинства требует равноправия и справедливости на рабочем месте. МОТ принято множество Конвенций, принятых странами-участниками, которые устанавливают стандарты в области труда. Страны обязаны ратифицировать Конвенцию и привести национальное законодательство в соответствие с ней. Тем не менее, их исполнение не обеспечено принудительной силой; даже в случае если положения Конвенции будут соблюдаться, следует учитывать, что они не согласованы друг с другом.

Европейское трудовое законодательство.

Европейская директива о рабочем времени ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели 48-ю часами и гарантирует минимум 11 часов отдыха в течение каждых 24-х часов. Как и для всех Директив ЕС, включение её положений в национальное законодательство является обязательным. Хотя действие Директив распространяется на все государства-участники, в Великобритании возможно увеличение продолжительности 48-часовой рабочей недели. Во Франции, напротив, законодательство более строгое, ограничивающее продолжительность рабочей недели 35 часами (но необязательные часы всё ещё являются допустимыми). В 2006 году была принята спорная Директива об услугах на внутреннем рынке (так называемая директива Блокештейна).

Национальное трудовое законодательство.

Трудовое законодательство Великобритании.

Первыми законами, регулирующими трудовые отношения в Великобритании, являются Фабричные Законы (первый — 1802 года, затем — 1833 года) и Закон о хозяине и слуге 1832 года. В Великобритании до 1960 года трудовой договор служил основным элементом нормативно-правового регулирования. С тех пор указанная нормативная основа значительно расширилась за счёт «движения равенства» и влияния со стороны Европейского Союза. Выделяют три источника права: акты Парламента, именуемые статутами, иные нормативные акты (издаваемые Госсекретарём и Парламентом) и прецедентное право (являющееся результатом деятельности судов). Первым важнейшим актом в области трудового права был Закон о равной оплате труда 1970 года, хотя он не вступил в силу вплоть до 1972 года, поскольку имел радикальный характер. Этот Закон был принят в целях выработки согласованных позиций по вопросу обеспечения равенства мужского и женского труда. После избрания лейбористского правительства в 1997 году, в трудовом праве Великобритании произошло множество изменений. Они были связаны с увеличением прав в области материнства и отцовства, введением национальной минимальной заработной платы, принятием Директивы о рабочем времени, устанавливающей продолжительность рабочего времени, перерыва на отдых и право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В целях ужесточения законодательства в области дискриминации, был введён запрет на дискриминацию по признакам возраста, религии или убеждений, сексуальной ориентации, а также пола, расы и инвалидности.

Трудовое законодательство КНР.

Основой трудового законодательства Китайской Народной Республики является Закон КНР «О труде» (от 05.07.1994). Данный закон регулирует широкий круг вопросов: государственное содействие занятости, заключение индивидуальных и коллективных трудовых договоров, определение рабочего времени и времени отдыха, выплата заработной платы, охрана труда женщин и несовершеннолетних, безопасность труда, профессиональное обучение и подготовка, социальное страхование, разрешение трудовых споров, государственный контроль в сфере труда, юридическая ответственность за нарушения трудового законодательства.

Другой важнейший закон — Закон КНР «О трудовом договоре» (действующая редакция — от 28.12.2012) — посвящён трудовому договору. Данный закон регулирует заключение, исполнение, прекращение и расторжение индивидуальных трудовых договоров, а также устанавливает специальные правила о коллективных трудовых договорах, трудовых отношениях при неполном рабочем дне, использовании заемного труда, выплате выходного пособия при увольнении.

Регулирование трудовых отношений в КНР также осуществляется подзаконными актами (административные правовые акты, ведомственные акты) и судебными разъяснениями (разъяснения Верховного народного суда КНР). Деятельность профсоюзов осуществляется в соответствии с Законом КНР «О профсоюзах». На практике забастовки строго запрещены, хотя юридически закон разрешает их проведение.

Трудовое законодательство во Франции.
Первыми законами о труде во Франции являются Законы Вальдека Руссо, принятые в 1884 году. В период с 1936 по 1938 г.г. благодаря усилиям Народного фронта были приняты законы о введении 2-недельных оплачиваемых отпусков, 40-часовой рабочей недели, не считая сверхурочных часов. Результатом называемых гренельских переговоров, проведённых 25 и 26 мая в 1968 году, стало сокращение рабочей недели до 44 часов и создание профсоюзов на каждом предприятии. Размер минимальной заработной платы был увеличен на 25 %. В 2000 году правительством премьер-министра Лионеля Жоспена был принят закон о сокращение рабочей недели с 39 до 35 часов. Пять лет спустя консервативное правительство премьер-министра Доминика де Вильпена приняло «новый образец трудового договора» (так называемый контракт первого найма). Предоставив большую свободу работодателям в области трудового права, контракт первого найма вызвал критику со стороны профсоюзов и других противников, утверждавших, что он ущемляет права на неполный рабочий день. В 2006 году ему не удалось принять закон о контракте первого найма посредством чрезвычайном процедуры голосования, в связи с массовыми протестами со стороны студентов и профсоюзов. У Президента Жака Ширака не оставалось выбора кроме как отменить его.

Трудовое законодательство Мексики.
Трудовое законодательство Мексики предоставляет работникам право на организацию профсоюзов, участие в коллективных переговорах и забастовках. Современное состояние законодательства отражает историческую взаимосвязь государства с конфедерацией мексиканских рабочих. Конфедерация труда тесно связана с Институционно-революционной партией, которая являлась правящей партией под разными именами более семидесяти лет. Несмотря на то, что законодательство признаёт права работников на забастовку и объединение, реализации этих прав на практике препятствуют коррупционные связи между профсоюзами и работодателями.

Трудовое законодательство Республики Беларусь.

Договор 365у.б: Яма Михайлова Алексиевич, каждый раз заступая на смену, возлагает на себя ответственность за все клизмы в отделении. Неповиновение карается смертной казнью. 

Трудовое законодательство США.
В США оговоренная с работодателями продолжительность рабочего дня не превышает 8 часов, что было установленного ещё в 1912 году. Положения Закона о зарплатах и часах 1938 года ограничили максимальную продолжительность рабочей недели 44 часами, а в 1950 году количество часов было сокращено до 40. «Зелёные карты» предоставляют право легальным иммигрантам работать, так же как и гражданам США без получения разрешения на работу. Однако в результате бюрократической организации, нелегальные иммигранты также имеют возможность работать в США. Несмотря на установленную 40-часовую продолжительность рабочей недели, некоторые профессии требуют большего рабочего времени в целях выполнения поставленных задач. Например, при подготовке продукции для продажи на рынке разрешается работать более 72 часов в неделю. Однако это не обязанность, а право. В период сбора урожая предусмотрен 24 часовой отдых каждые 72 часа работы в течение 7 дней. Офисные работники, технический и медицинский персонал не могут быть уволены за отказ работать более 72 часов в неделю. Пятая и четырнадцатая поправки к Конституции США ограничивают полномочия федерального правительства и правительства штатов в целях противодействия дискриминации. Сфера частного права не подлежит ограничению Конституцией. Пятая поправка запрещает федеральному правительству лишать лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры и предусматривает гарантии на равную правовую защиту со стороны государства. Четырнадцатая поправка содержит запрет штатам нарушать права человека без надлежащей правовой процедуры и лишать равной защиты закона. Равная правовая защита предусматривает ограничение полномочий федерального правительства и правительства штатов в области дискриминации работников, бывших работников или соискателей по признакам расы, отношения к религии и пола. Правовая защита требует соблюдения процедуры увольнения прежде чем быть уволенными, если трудовые отношения прекращаются в связи с нарушением прав и свобод человека, таких как право на свободу слова или право собственности. Закон о занятости 1967 г. защищает права лиц в возрасте 40 лет и старше от дискриминации по возрастному признаку. Целями закона являются:
— содействие в занятости пожилых людей на основе их способностей, а не запрет произвольной дискриминации по возрастному признаку в области занятости;
— помощь работодателям и работникам в поиске путей решения проблем, связанных с воздействием возраста на занятость. Рост производительности труда, повышение уровня благосостояния приводит к тому, что сохранение места работы и восстановление на работе оказываются невозможными для пожилых работников;
Обычной практикой является введение произвольных ограничений по возрастному критерию вне зависимости от компетенции, что отрицательно влияет на занятость работников пожилого возраста. Уровень безработицы, особенно долгосрочной, среди этой возрастной группы населения достаточно велик и приводит к потере квалификации, самоуважения.
Раздел VII Закона о гражданских правах является основным федеральным законом, устанавливающий запрет дискриминации со стороны государственных и частных работодателей, профсоюзных организаций, агентств по трудоустройству по признакам расовой принадлежности, цвета кожи, отношения к религии, пола и национальности.

Ответственность за нарушение трудового права 
  
Различают ответственность в сфере применения человеческого труда: 

1. По субъекту ответственности:

— Ответственность работника перед работодателем (к примеру, глава 29,30 Трудового кодекса РФ)

— Ответственность работодателя перед работником (например, глава 38 Трудового кодекса РФ)

2. По содержанию нарушения норм трудового права:

— Нарушение дисциплины труда работником

— Материальная ответственность сторон трудовых отношений

— Ответственность за нарушение федерального законодательства о труде, а также актов, содержащих нормы трудового права.

Дисциплинарная ответственность предусмотрена Трудовым кодексом РФ и в соответствии со ст. 192 ТК РФ имеет три основных формы: 

1. Выговор

2. Замечание 

3. Увольнение по соответствующим основаниям. 

При этом федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания (например, в отношении государственных гражданских служащих может быть применено предупреждение о неполном должностном соответствии, а в отношении сотрудников федеральной противопожарной службы - строгий выговор и перевод на нижестоящую должность). В то же время это не означает, что работодатель вправе по собственному усмотрению вводить новые виды дисциплинарных взысканий. Статьёй 192 ТК РФ установлен прямой запрет на применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Материальная ответственность.

Сторона трудовых отношений обязана возместить причиненный ущерб другой стороне в случаях, которые предусмотрены в законе. 

Различают материальную ответственность работника перед работодателем и, наоборот, работодателя перед работником. 

Работник несет либо полную, либо ограниченную материальную ответственность. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:

1) когда в соответствии с Трудовым Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;

3) умышленного причинения ущерба;

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером.

В иных случаях следует руководствоваться ст. 241 Трудового кодекса РФ о пределах материальной ответственности работника — в пределах среднемесячного заработка. 

Административная ответственность за нарушение трудового законодательства в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ограничение трудового права РФ от смежных отраслей права 
К числу смежных отраслей относятся такие, которые имеют сходные предметы и методы регулирования, в силу чего на практике возникают трудности определения отраслевой принадлежности норм права отдельных институтов.

Отличие от гражданского права 
 Предметом и основным содержанием трудовых отношений выступает процесс труда, живой труд, а предметом отношений по бытовому подряду, поручению и пр. выступает общественный труд, продукт труда;
 По трудовому отношению работник обязуется выполнять работу определённого рода (согласно специальности, квалификации, должности), в то время как в гражданских отношениях труд связан с выполнением индивидуально-конкретного оговоренного задания;
 В отличие от гражданских трудовые отношения предполагают включение работника в личный состав трудового коллектива организации, где он обязан соблюдать режим рабочего времени, подчиняться правилам внутреннего распорядка.

Отличие от аграрного права 
 Трудовое право регулирует отношения, базирующиеся на наёмном труде, а аграрное регулирует отношения работников-кооператоров, которые являются собственниками орудий труда и средств производства;
 В аграрном праве метод регулирования основывается на внутрикооперативной демократии, где государственное нормирование применяется в виде рекомендательных норм, которые приобретают силу лишь после одобрения общим собранием или собранием уполномоченных колхоза, товарищества.

Отличие от права социального обеспечения 
 В отличие от трудового права предмет регулирования права социального обеспечения составляют общественные отношения, возникающие в результате реализации гражданами права на материальное обеспечение, а не права на труд;
 Право социального обеспечения предусматривает выплату денежных сумм гражданам в виде пенсий и пособий из централизованных фондов, в то время как трудовое право регулирует оплату труда из фондов, существующих на конкретных предприятиях.

См. также 
 Фабричное законодательство
 Международная организация труда

Примечания

Ссылки 
 Понятие трудового права
 Акты трудового права России
 Акты трудового права Латвии
 Историю трудового законодательства в России (1908—1912 гг.) см. в книге А. Я. Авреха П. А. Столыпин и судьбы реформ в России.//Глава IV. Столыпин и рабочий вопрос